Кийзамаа () — деревня в Эстонии, в составе волости Ляэнеранна уезда Пярнумаа.

До реформы в 2017 году относилась к волости Коонга.

География 
Расположена в 21 километре к северо-западу от уездного центра — города Пярну и в 27 км к юго-востоку от волостного центра — города Лихула. Высота над уровнем моря — 21 метр.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 18 человек, из них 16 (88,9 %) — эстонцы.

Численность населения деревни Кийзамаа:

Известные личности 
 Пильве-Изергеэле Каськ, в дев. Куремаа (Pilve Isergeele Kask (Kuremaa) 3 февраля 1916 года, Кийзамаа — 25 июня 1949 года, Тверь) — эстонская писательница. Убита.
 Гульдаста-Ваппу Оясте (12 октября 1895 года, Торинкюля — 31 июля 1948 года, Кийзамаа) — финская певица, была репрессирована в 1934 году, но в вскоре реабилитирована. Умерла в Кийзамаа от сердечно-сосудистого заболевания.

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Пярнумаа